Ruta 168 o Carretera 168 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 168.

Estados Unidos 
 Nevada: Ruta Estatal 168.

Carreteras por número